Christian Cimarelli (1975) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Germinal Cimarelli (1911-1944) – operaio, antifascista e partigiano italiano
 Vincenzo Maria Cimarelli (1585-1662) – naturalista e storico italiano